Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1996 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1995—1996 років, у якому зустрілися нідерландський «Аякс» та італійський «Ювентус». Матч відбувся 22 травня 1996 року у столиці Італії місті Рим на Олімпійському стадіоні. Перемогу у серії післяматчевих пенальті здобув «Ювентус».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група C переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Боруссія Дортмунд
|3–0
|2–0 (Г)
|1–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Реал Мадрид
|2–1
|0–1 (Г)
|2–0 (В)
|-
|align=left| Панатінаїкос
|3–1
|0–1 (В)
|3–0 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Нант
|4–3
|2–0 (В)
|2–3 (Г)
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1995/1996 

1996
Ліга чемпіонів УЄФА 1995—1996
1996
Травень 1996